Мазьє́р-сюр-Беро́нн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Пуатьє, 26 км на південний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Мазьєр-сюр-Беронн, Пезе-ле-Тор, Сен-Леже-де-ла-Мартіньєр i Сен-Мартен-ле-Мель було приєднано до муніципалітету Мель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 169 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 418,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мазьєр-сюр-Беронн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мазьєр-сюр-Беронн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр